I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2019 (XXVI edizione) si sono tenuti a Pontevedra in Spagna, in data 4 maggio 2019.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Javier Gómez, mentre la gara femminile è andata alla belga Alexandra Tondeur.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Pontevedra
Triathlon nel 2019